Sečuv, selo u Baranjskoj županiji u Mađarskoj
Sečuj (Tolnanska županija, Mađarska), selo u Tolnanskoj županiji u Mađarskoj